Chat ("conversazione" in lingua inglese e "gatto" in lingua francese) può indicare

Geografia 
 Chat – villaggio dell'Iran
 Chat – villaggio del Kirghizistan

Tecnologia 
 Chat – servizio telefonico e di Internet
 Chat bot – software

Altro 
 Chat – rivista femminile britannica
 Sophia "Chat" Sanduval – personaggio dell'universo Marvel Comics

Pagine correlate 
 Chaat
 Le chat